«Кучкуны́» () — остановочный пункт в Столбцовском районе Минской области. Железнодорожная платформа находится между платформой Отцеда и Тёмные Ляды, в 1.5 километра от одноимённой деревни и в двух-трёх километрах от магистрали .

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги